Hittman steht für:
 Hittman (Band), US-amerikanische Power- und Progressive-Metal-Band
 Hittman (Rapper), Künstlername des US-amerikanischen Rappers Brian Bailey

Hittman ist der Familienname von:
 Eliza Hittman, US-amerikanische Drehbuchautorin, Regisseurin und Filmproduzentin

Siehe auch:
 Hitman